Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, een historische spoorwegmaatschappij
Haarlem IJmuidense Spoorweg-Maatschappij, stichting voor het het behoud van Nederlandse museum-dieseltreinen